Sarkofagen kan syfta på:

 Sarkofag
 Sarkofagen (TV-program) – ett svenskt TV-program

Geografi

Antarktis 

 Sarkofagen, Antarktis,

Svalbard 

 Sarkofagen (ås), Svalbard, Spitsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar